Toponímia:
 Constança (Alemanya), ciutat d'Alemanya, a la vora del llac homònim 
 diòcesi o Bisbat de Constança, jurisdicció eclesiàstica de l'Església Catòlica part de la diòcesi fou governada per a prínceps-bisbes amb poder temporal dins del Sacre Imperi 
 Llac de Constança, llac del Rin
 Constança o Constanţa, ciutat romanesa de vora la mar Negra
 Biografies:
 Constança d'Arle o de Provença (986-1032), infanta de Provença i reina consort de França
 Constança de Besalú (), comtessa d'Urgell, esposa d'Ermengol II
 Constança de Borgonya (1046-1093), infanta de Borgonya i reina consort de Castella 
 Constança de Castella i de Barcelona (1140-1160), infanta de Barcelona i reina consort de França
 Constança d'Aragó i de Castella (1183-1222), infanta de la Corona d'Aragó, reina consort d'Hongria i emperadriu consort del Sacre Imperi Romanogermànic, filla d'Alfons el Cast
 Constança II de Hohenstaufen (1230-1307), emperadriu consort de l'Imperi de Nicea de 1244 a 1254
 Constança d'Aragó (1239-1275), princesa de la Corona d'Aragó, filla de Jaume el Conqueridor
 Constança de Sicília (1247-1302), reina de Sicília i reina consort de la Corona d'Aragó
 Constança de Montcada (?-1310), infanta de Bigorra
 Constança de Portugal i d'Aragó (1290-1313), infanta de Portugal i reina consort de la Corona de Castella
 Constança d'Aragó i d'Anjou (1300-1327), infanta de la Corona d'Aragó, filla de Jaume el Just
 Constança d'Aragó i d'Entença (1318-1346), princesa de la Corona d'Aragó i reina consort de Mallorca, filla d'Alfons el Benigne
 Constança Manuel (1320-1345), infanta de Castella i reina consort de Castella i Lleó
 Constança de Sicília i de Caríntia (1324-1355), infanta i regent de Sicília
 Constança d'Aragó i de Navarra (1343-1363), princesa de la Corona d'Aragó i reina consort de Sicília, filla de Pere el Cerimoniós
 Constança de Castella (1354-1394), infanta i reina de la Corona de Castella
 Constança de Castro (beata) (~1430-1489), noble gallega, proclamada venerable i coneguda com a beata Constança
 Miscel·lània:
 Concili de Constança, concili ecumènic de l'Església cristiana, convocat el 1413 per l'antipapa Joan XXIII de Pisa, amb l'acord de l'emperador Segimon
 Constança (prenom), prenom femení català